Луцкая детская железная дорога — учреждение внешкольного образования и профориентации детей в городе Луцк, Волынская область, Украина. Одна из самых маленьких ДЖД на Украине. Расположена на берегу реки Сапалаевки.

История 

Луцкая ДЖД была построена в 1952-54 годах по инициативе руководства Львовской железной дороги комсомольцами города Луцк и Волынской области. Расположена в живописном месте города вдоль реки Сапалаевки и имеет длину 1,5 км (дорога тупиковая). Было построено 2 станции: Пионерская (основная, двухэтажная станция) и Молодогвардейская. Впоследствии они были переименованы соответственно в Росинку и Водограй.

Первые годы на дороге работал паровоз, водивший состав из нескольких деревянных вагонов. Но вскоре деревянные вагоны были заменены Pafawag-ами, а на смену паровозу пришли тепловозы ТУ2 и ТУ3. В настоящее время на дороге работает тепловоз ТУ7А и 2 вагона Pafawag. Дорога оборудована полуавтоматической блокировкой и радиосвязью.

Весной река часто выходит из берегов, и поэтому дорога затапливается.

В 2020 году Укрзализныця приняла решение о закрытии Луцкой детской железной дороги, и 15 декабря стало последним днём её работы. 31 марта 2021 года часть имущества дороги стали вывозить на Ровенскую ДЖД.

См. также 
Список детских железных дорог

Примечания

Ссылки 
 Луцкая ДЖД на сайте Дмитрия Сутягина
 Официальный сайт Луцкой ДЖД (на Украинском языке) 

Детские железные дороги Украины
Луцк